Amerikai Egyesült Államok
Burnham (Illinois)
Burnham (Maine)
Burnham (Missouri)
Burnham (Pennsylvania)

 Anglia
Burnham (Anglia)